Romulus kan syfta på:

 Romulus –  enligt romersk mytologi den som tillsammans med sin tvillingbror Remus grundade Rom
 HMS Romulus (27) – en jagare i svenska flottan
 Romulustemplet – ett tempel tillägnat Valerius Romulus
  Romulus (måne) – en måne runt asteroiden 87 Sylvia
  Romulus (djur) – ett skalbaggssläkte
 Romulus – en planet i Star Trek, se Romulaner
 Romulus (musikalbum av Ex Deo) – musikalbum av Ex Deo från 2009
 10386 Romulus – en asteroid i huvudbältet

Personer
 Valerius Romulus (292/295–309), kejsar Maxentius äldste son
 Romulus Augustulus (461–476), romersk kejsare
 Romulus Rusan (1935–2016, rumänsk författare